Олег Леонидович Коземов (8 июня 1967, Воронеж) — советский и российский футболист, выступавший на позиции нападающего и полузащитника. Сыграл три матча в высшей лиге СССР.

Биография 
Воспитанник воронежского футбола. В 16-летнем возрасте начал выступать за дубль «Факела» в турнире дублёров первой лиги. В 1984—1985 годах выступал во второй лиге за воронежскую «Стрелу».

Летом 1985 года вернулся в «Факел», который в том сезоне выступал в высшей лиге. Дебютный матч на высшем уровне сыграл 19 июня 1985 года против минского «Динамо», выйдя на замену на 59-й минуте вместо Оганеза Мхитаряна. Всего в высшей лиге сыграл три матча, также провёл 8 матчей (1 гол) в турнире дублёров.

В дальнейшем выступал в низших дивизионах чемпионата СССР за «Химик» (Семилуки), «КАМАЗ» и воронежский «Буран». В 1992 году перешёл в пятигорский «Машук», позднее переименованный в «Энергию», провёл в команде четыре сезона с перерывом и сыграл более 100 матчей, был капитаном команды. Становился лучшим бомбардиром команды в 1992 году (16 голов) и в 1994 году (14 голов). Завершил профессиональную карьеру в 30-летнем возрасте, выступая за «Кавказкабель», в дальнейшем играл за любительские команды Воронежа.

Окончил Воронежский государственный институт физической культуры. Более 10 лет работал тренером-преподавателем в ДЮСШ «Факел», в том числе тренировал команду 2000 года рождения и побеждал на международном турнире в Италии. Имеет высшую тренерскую категорию и по состоянию на начало 2010-х годов имел тренерскую лицензию «С». Среди его воспитанников — игроки профессиональных команд Владислав Рыжков, Игорь Фатеев, Олег Герасименко, Артём Смирнов. С 2015 года работает тренером молодёжного состава «Факела».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Стрела» Воронеж
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Химик» Семилуки
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Буран»
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Кавказкабель»